ISO 3166-2:KH — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Камбодже. Стандарт охватывает 20 провинций и 4 города центрального подчинения Камбоджи. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандату ISO 3166-1 для Камбоджи — KH и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован одно-двухсимвольным числом. Геокоды провинций и автономных муниципалитетов Камбоджи являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KH, присвоенного Камбодже в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Камбоджи 
Геокоды 20 провинций и 1 города центрального подчинения административно-территориального деления Камбоджи.

Геокоды пограничных Камбодже государств 
 Вьетнам — ISO 3166-2:VN (на востоке),
 Лаос — ISO 3166-2:LA (на севере),
 Таиланд — ISO 3166-2:TH (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Камбоджи

Ссылки 
 Геокоды Камбоджи 
 Геокоды Камбоджи 

2:KH